República Popular de Luhansk (del seu nom en rus Луганская Народная Республика, transliterat Lugànskaia Naródnaia Respúblika), estat autoproclamat a l'est d'Ucraïna
 Lliga nacional de rugbi, associació que organitza els campionats de rugbi a 15 de França